

Целентники — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Целентники — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства